Dunántúl, Magyarország nyugati része
Folyóiratok
 Dunántúl, napilap Pécsett 1911–1944 között
 Dunántúl I.,1949-ben megjelent irodalmi folyóirat
 Dunántúl II., 1952–1956 között megjelent irodalmi folyóirat